Сватба може да се отнася за:

 Сватба, церемония, в която двама души сключват брак;
 Сватба (филм, 1943), български филм на Борис Борозанов;
 Сватба (филм, 1969), американски филм на Брайън Де Палма.